Meine Cousine Rachel steht für:

 Meine Cousine Rachel (Roman), Roman von Daphne du Maurier (1951)
 Meine Cousine Rachel (1952), US-amerikanischer Film von Henry Koster
 Meine Cousine Rachel (2017), US-amerikanischer Film von Roger Michell